Der DFB-Pokal der Frauen 1996 wurde vom FSV Frankfurt gewonnen. Für den FSV war er der fünfte Pokalsieg. Im Finale wurde der SC Klinge Seckach mit 2:1 geschlagen. Seckach schaltete im Halbfinale überraschend den Meister TSV Siegen im Elfmeterschießen aus. Kurioserweise kam es zu zwei vereinsinternen Duellen. In der ersten Runde setzte sich der VfL Sindelfingen gegen seine eigene zweite Mannschaft durch. In der zweiten Runde gewann der TuS Niederkirchen gegen seine eigene Reserve.

Teilnehmer 
Für den DFB-Pokal haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:

Übersicht 
Die jeweils oben genannte Mannschaft hatte Heimrecht. Fett geschriebene Mannschaften zogen in die nächste Runde ein. Zahlen in Klammern kennzeichnen die Tore im Elfmeterschießen.

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

1. Runde 
Gespielt wurde am 12. und 13. August 1995.

|}

2. Runde 
Gespielt wurde am 2. und 3. September 1995.

|}

Achtelfinale 
Gespielt wurde am 29. Oktober 1995.

|}

Viertelfinale 
Gespielt wurde am 10. Dezember 1995.

|}

Halbfinale 
Gespielt wurde am 6. und 7. April 1996.

|}

Finale

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 256.

1995
Fußballsaison 1995/96